38 Pułk Artylerii Lekkiej – rezerwowy pułk artylerii polskiej z września 1939
 38 Pułk Artylerii Lekkiej – jednostka ludowego Wojska Polskiego